La ville de Pérouse, appelée Perugia en italien
 La Province de Pérouse, Ombrie, Italie
 Perugia Calcio, un club de football basé à Pérouse

Personnes 

 André Perugia (1893-1977), créateur de chaussures français
 Giannicola di Paolo, aussi appelé Giannicolo da Perugia, peintre italien de la Renaissance
 Matteo da Perugia, compositeur italien médiéval
 Vincenzo Perugia, l'homme qui vola La Joconde
 Alberto Perugia (1847-1897), ichtyologue italien ayant décrit :
 Haplochromis fasciatus (Perugia, 1892)
 Mugil capurrii (Perugia, 1892)
 Pangio doriae (Perugia, 1892)
 Phractura bovei (Perugia, 1892)
 Labrus nardii Perugia, 1866
 Geophagus balzanii Perugia, 1891
 Percichthys vinciguerrae Perugia, 1891
 Pimelodus argenteus Perugia, 1891
 Pseudocorynopoma Perugia, 1891
 Pseudocorynopoma doriae Perugia, 1891
 Eucirrhichthys Perugia, 1892
 Betta rubra Perugia, 1893
 Sicydium punctatum Perugia, 1896

Homonymie de patronyme